Cosmografia ("descrizione del mondo": dal greco , kósmos "cosmo/ordine/mondo", e , grafḗ, "iscrizione"; in latino: Cosmographia), disciplina storico-geografica.
Opere 
 Cosmografia ravennate di anonimo del VI secolo
 Cosmographia di Aethicus Ister
 Cosmographia di Tolomeo
 Cosmographia Universalis di Sebastian Münster
 Cosmographia di Giulio Onorio